Képheusz, Bélosz fia, etióp és egyiptomi király
 Képheusz, az argonauták egyike
 Cepheus csillagkép

Lásd még
 V354 Cephei
 T Cephei
 Delta Cephei